Cooperstown ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooperstown (Illinois)
 Cooperstown (Kalifornien)
 Cooperstown (Kentucky)
 Cooperstown (New Jersey)
 Cooperstown (New York), im Otsego County
 Cooperstown (North Dakota)
 Cooperstown (Pennsylvania)
 Cooperstown (Wisconsin), im Manitowoc County
 Cooperstown (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin
 Cooperstown Township (Illinois)
 Cooperstown Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Coopertown